Căile Ferate Române, Roemeense Spoorwegen, de nationale Roemeense spoorwegmaatschappij
 Council on Foreign Relations, een Amerikaanse denktank
 Code of Federal Regulations, de codificatie van de algemene en permanente regels die door de departementen en agentschappen van de federale regering van de Verenigde Staten in het Federale Register zijn gepubliceerd
 cf., een afkorting van het Latijnse woord confer